Heldin steht für:
 weiblicher Held
 HMS Alarm (1799), als späterer Name dieses Schiffes der Royal Navy
 Die Heldin, Erzählung von Tania Blixen (1942), siehe Wintergeschichten #Die Heldin
 Heldin (Heinrich Mann), Novelle
Personen:
 Carl-Henrik Heldin (* 1952), schwedischer Molekularbiologe
 Euphrosina Heldin von Dieffenau (unbekannt–1636), schwedische Hofdame

Siehe auch:
 Heldin der Lüfte (Schweizer Spielfilm 2008)
 Heldinnen (deutscher Spielfilm 1960)
 Helding (Michael Helding, 1506–1561)
 Helden (Begriffsklärung)
 Held (Begriffsklärung)
 Meine Heldin